Jean Guimier (1913-1975), professeur de sport français ;
 Laurent Guimier, journaliste français ;
 Pascal Guimier, journaliste français de télévision ; 
 Pierre Guimier, publicitaire et patron de presse français de l'entre-deux-guerres ;
Lucie Guimier, chercheuse.